Mollwitz es el topónimo alemán de Małujowice, una localidad de la Silesia polaca.

También puede referirse a:
 Batalla de Mollwitz, batalla que tuvo lugar en 1741, cerca de la citada localidad, como parte de la Guerra de Sucesión Austriaca;
 Fritz Mollwitz (1890-1967), beisbolista alemán.